Jan ze Słupcy (syn Jana)
 Jan ze Słupcy (syn Mikołaja)

Zobacz też